J17 steht für:

 HMS Uppland, ein Schiff der Schwedischen Marine
 S/2003 J 17, einer der kleineren Monde des Planeten Jupiter
 den Johnson-Körper J17, die verdreht verlängerte Quadratbipyramide

Abkürzung